Fronberg ist der Name folgender Orte:

 Fronberg (Schwandorf), Stadtteil der Kreisstadt Schwandorf, Bayern
 Fronberg (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil von Kirchberg an der Pielach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Fronberg (Gemeinde Natternbach), Ortschaft der Gemeinde Natternbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Berge:
 Fronberg (Sauwald), Berg in Schardenberg, Bezirk Schärding